Filipiny wystartowały we wszystkich letnich IO od igrzysk w Paryżu w 1924 r., oprócz igrzysk w Moskwie w 1980 roku (bojkot). Najwięcej medali zdobyły podczas igrzysk w Los Angeles w 1932 roku.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!